O termo Psico pode designar os seguintes temas:

Psico (filme), um filme.
Psico, grupo de rock português.

Desambiguação